Петр Габриел (; 17 мая 1973, Прага, Чехословакия) — чешский футболист, защитник. Участник чемпионата Европы 2000 года.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник пражского футбола, с 1985 по 1991 год находился в молодёжном составе Спарты. На взрослом уровне начинал играть в клубах низших лиг Чехословакии. После распада страны подписал контракт с клубом высшей лиги Чехии «Виктория Жижков», где выступал на протяжении трёх лет. В 1996 году вернулся в пражскую «Спарту», в которой провёл чуть менее 100 матчей и стал четырёхкратным чемпионом страны, выигрыв чемпионство в каждом из четырёх сезонов. В 2000 году переехал в соседнюю Германию, где стал игроком «Кайзерслаутерна». За основной состав команды отыграл 7 матчей в немецкой Бундеслиге, параллельно выступая за фарм-клуб. Зимой 2003 года перешёл в чешский «Теплице», в его составе стал обладателем Кубка Чехии. Летом того же года вернулся в Германию, где подписал контракт с клубом «Арминия» (Билефельд). В первом сезоне его команда заняла второе место во второй Бундеслиге и добилась перехода в высший дивизион. В составе «Арминии» Габриел провёл 71 матч в немецкой Бундеслиге, после чего перешёл на один сезон в «Викторию Жижков». По окончании сезона 2008/09 завершил игровую карьеру.

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Чехии 8 марта 1995 года в товарищеской встрече со сборной Финляндии. В том же году сыграл ещё в одном товарищеском матче со сборной Кувейта, в котором отметился забитым голом. Следующий вызов в сборную получил лишь в 1999 году. Летом 2000 года принимал участие в чемпионате Европы, на котором сыграл в двух матчах группового этапа против Франции и Нидерландов.

Достижения 
«Виктория Жижков»
 Обладатель Кубка Чехии: 1993/1994
«Спарта» Прага
 Чемпион Чехии (4): 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000
«Теплице»
 Обладатель Кубка Чехии: 2002/2003

Ссылки 
 
 
 
 Z fotbalisty Sparty podnikatelem. Párkrát jsem naletěl, firmu vedu jako malý mančaft, říká Gabriel

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Унион» Хеб
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Теплице»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд